Санто Доминго Инхенио има више значења:

 Општина Санто Доминго Инхенио (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санто Доминго Инхенио (Санто Доминго Инхенио, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику